Suskityrannus (il cui nome significa "coyote tiranno", da suski che significa "coyote" in Zuni) è un genere estinto di dinosauro teropode tyrannosauroide di piccole dimensioni, vissuto nel Cretaceo superiore, circa 92 milioni di anni fa (Turoniano), in quella che oggi è la Formazione Moreno Hill, nel bacino di Zuni, nel Nuovo Messico occidentale. Il genere contiene una singola specie, S. hazelae.

Descrizione 
Gli unici due esemplari di Suskityrannus descritti, raggiungono il metro circa d'altezza, per una lunghezza di circa 3 metri, ed un peso stimato tra i 20 e i 40 kg. Entrambi gli esemplari sono probabilmente giovani, pertanto non si conoscono le effettive dimensioni degli esemplari adulti. Basandosi sugli anelli ossei, è stato stimato che uno dei due esemplari avesse 3 anni. Il cranio e la morfologia del piede di Suskityrannus sono molto più sottili rispetto a quelli degli altri tyrannosauri. Nonostante sia considerato un taxon primitivo, la specie presenta già molte caratteristiche chiave del piano corporeo dei tyrannosauridi, tra cui il piede arctometatarsale: si tratta del secondo tyrannosauroide arctometatarsale più antico conosciuto, dopo Moros.

Storia della scoperta 
Inizialmente menzionato come un piccolo dromaeosauride da Wolfe e Kirkland (1998) nella loro descrizione di Zuniceratops,, Suskityrannus fu per lungo tempo informalmente citato come "Coelurosauro di Zuni", "Tyrannosauro di Zuni" o "Zunityrannus", prima della sua descrizione scientifica. I fossili originali furono ritrovati da un adolescente nativo Mesa, volontario presso un museo, venuto a scavare con il paleontologo Doug Wolfe. Nel 2019, l'animale venne formalmente descritto come un genere di tyrannosauroide primitivo. Sia l'esemplare olotipico, MSM P4754 (cranio parzialmente articolato e alcune ossa postcraniali), che l'esemplare paratipo, MSM P6178 (resti parzialmente articolati e associati, che includono alcune ossa del cranio e uno scheletro postcraniale incompleto), sono conservati nelle collezioni dell'Arizona Museum of Natural History.

Classificazione 
Gli autori della descrizione di Suskityrannus, collocano variabilmente l'animale tra i tyrannosauroidi più vicini a Tyrannosauridae, rispetto ai Proceratosauridae ed a Eotyrannus.

Di seguito è riportato il cladogramma che segue gli studi di Nesbitt et al. (2019):

Paleobiologia 
L'area del Nuovo Messico dove viveva Suskityrannus è un'area ricca di fossili. Il tempo in cui visse l'animale fu un periodo di transizione tra la fauna del Cretaceo inferiore e la fauna del Cretaceo superiore. L'ambiente in cui viveva Suskityrannus era lussureggiante, verde, umido e ricca di dinosauri. Questa formazione rappresenta un antico golfo, in cui le precipitazioni erano abbondanti ed era presente una gran varietà di vegetazione. Alcuni dei taxa con cui conviveva Suskityrannus, includono il ceratopside Zuniceratops, il therizinosauride Nothronychus, l'hadrosauromorpho Jeyawati, ed un ankylosauro indeterminato. La descrizione di Suskityrannus colma le principali lacune filogenetiche, morfologiche e temporali di cui i ricercatori avevano bisogno per mettere insieme l'evoluzione dei tyrannosauroidi.

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni

Tirannosauroidi